Warsaw Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Warsaw Township (Illinois)
 Warsaw Township (Goodhue County, Minnesota)
 Warsaw Township (Rice County, Minnesota)
 Warsaw Township (Pennsylvania)